Орден «За заслуги перед Литвой» () — государственная награда Литовской Республики.

Орден был учреждён 18 июня 2002 года для награждения литовских и иностранных граждан за особые заслуги на благо Литвы в различных областях профессиональной деятельности.

Орден «За заслуги перед Литвой» имеет пять степеней и медаль ордена.

Положение о награде

Описание

Степени ордена «За заслуги перед Литвой»

Элементы художественного оформления знака ордена и звезды 

В основу художественного оформления знака ордена и звезды положена «Погоня» () — серебряный всадник на белом коне, исторический и современный герб Литвы, наложенный на пятиконечный крест необычной формы. Автор проекта — художник Анта́нас Вайчяка́ускас ().

Соединительные венки

Знаки ордена 

Знаки ордена «За заслуги перед Литвой» и звезда изготавливаются из серебра, оксидируется и полируется, крест золотится и покрывается белой эмалью. Соединительные венки изготавливаются из серебра и покрываются позолотой. Медаль ордена чеканится из серебра, оксидируется и полируется.

Знаки ордена «За заслуги перед Литвой», звезда и медаль изготавливаются в Литве, вильнюсским предприятием «Мятало форма» (). Медали ордена также чеканятся на Литовском монетном дворе в Вильнюсе.

См. также 
 Медаль ордена «За заслуги перед Литвой»
 Награды Литвы

Примечания

Литература 
 Astikas, A. (1993) Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918—1940, Vilnius: Mintis.
 Kavaliauskas, V. (2001) Už nuopelnus Lietuvai, ????: ????.

Ссылки 
 Государственные ордена, медали и др. на странице президента Литовской Республики  
 Закон Литовской Республики «О Государственных наградах» Nr. IX-957 от 18 июня 2002 года  (действующий) 
 Орден «За заслуги перед Литвой» на странице Национального музея Литвы